Leda (mythologie), koningin van Sparta
 Leda (maan), maan van Jupiter
 Leda (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 Leda (rivier), zijrivier van de Eems
 Leda (Australië), buitenwijk van Perth
 Leda (Duitsland), plaats in Duitsland
 Leda (programmeertaal)
 Leda en de zwaan (Correggio), schilderij van Antonio da Correggio
 Leda en de zwaan (Leonardo da Vinci), een schilder van Leonardo da Vinci
 Leda en de zwaan (Salvador Dalí), een schilderij van Salvador Dalí
 LeDa (levensmiddelendatabank), een databank met allergenen en voedingswaarde-informatie (voormalige ALBA-databank)